Соревнования по боксу в весовой категории до 64 килограммов среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 проводились с 31 июля по 12 августа. В них приняли участие 28 спортсменов из 28 стран.

Призёры

Расписание

Соревнования 
{{Турнир32
|RD1=Первый раунд
|RD2=Второй раунд
|RD3=Четвертьфиналы
|RD4=Полуфиналы
|RD5=Финал
|team-width=320
|RD1-team03={{СпортсменОИ флаг 2|Роньель Иглесиас|CUB|2012|летних}} |RD1-score03=20
|RD1-team04= |RD1-score04=9
|RD1-team05= |RD1-score05=10
|RD1-team06={{СпортсменОИ флаг 2|Уктамжон Рахмонов|UZB|2012|летних}} |RD1-score06=16
|RD1-team07= |RD1-score07=10
|RD1-team08={{СпортсменОИ флаг 2|Якуп Шенер|TUR|2012|летних}} |RD1-score08=19
|RD1-team09= |RD1-score09=9
|RD1-team10={{СпортсменОИ флаг 2|Данияр Елеусинов|KAZ|2012|летних}} |RD1-score10=21
|RD1-team11= |RD1-score11=12
|RD1-team12={{СпортсменОИ флаг 2|Мехди Толути|IRI|2012|летних}} |RD1-score12=16
|RD1-team13={{СпортсменОИ флаг 2|Дьюла Кате|HUN|2012|летних}} |RD1-score13=16
|RD1-team14= |RD1-score14=10
|RD1-team19= |RD1-score19=7
|RD1-team20={{СпортсменОИ флаг 2|Манодж Кумар|IND|2012|летних}} |RD1-score20=13
|RD1-team21= |RD1-score21=10
|RD1-team22={{СпортсменОИ флаг 2|Ришарно Колен|MRI|2012|летних}} |RD1-score22=16
|RD1-team23= |RD1-score23=12
|RD1-team24={{СпортсменОИ флаг 2|Уранчимэгийн Монх-Эрдэнэ|MGL|2012|летних}} |RD1-score24=20
|RD1-team25={{СпортсменОИ флаг 2|Джефф Хорн|AUS|2012|летних}} |RD1-score25=19
|RD1-team26= |RD1-score26=5
|RD1-team27={{СпортсменОИ флаг 2|Абдерразак Хоуя|TUN|2012|летних}} |RD1-score27=19
|RD1-team28= |RD1-score28=16
|RD1-team29={{СпортсменОИ флаг 2|Энтони Игит|SWE|2012|летних}} |RD1-score29=13
|RD1-team30= |RD1-score30=9
|RD2-team01= |RD2-score01=15
|RD2-team02={{СпортсменОИ флаг 2|Роньель Иглесиас|CUB|2012|летних}} |RD2-score02=18
|RD2-team03={{СпортсменОИ флаг 2|Уктамжон Рахмонов|UZB|2012|летних}} |RD2-score03=16
|RD2-team04= |RD2-score04=8
|RD2-team05={{СпортсменОИ флаг 2|Данияр Елеусинов|KAZ|2012|летних}} |RD2-score05=19
|RD2-team06= |RD2-score06=10
|RD2-team07= |RD2-score07=14
|RD2-team08={{СпортсменОИ флаг 2|Винченцо Манджакапре|ITA|2012|летних}} |RD2-score08=20
|RD2-team09={{СпортсменОИ флаг 2|Том Сталкер|GBR|2012|летних}} |RD2-score09=20
|RD2-team10= |RD2-score10=16
|RD2-team11= |RD2-score11=12
|RD2-team12={{СпортсменОИ флаг 2|Уранчимэгийн Монх-Эрдэнэ|MGL|2012|летних}} |RD2-score12=15
|RD2-team13={{СпортсменОИ флаг 2|Джефф Хорн|AUS|2012|летних}} |RD2-score13=17
|RD2-team14= |RD2-score14=11
|RD2-team15= |RD2-score15=23
|RD2-team16={{СпортсменОИ флаг 2|Денис Беринчик|UKR|2012|летних}} |RD2-score16=24
|RD3-team01={{СпортсменОИ флаг 2|Роньель Иглесиас Сотолонго|CUB|2012|летних}} |RD3-score01=21
|RD3-team02= |RD3-score02=15
|RD3-team03= |RD3-score03=12
|RD3-team04={{СпортсменОИ флаг 2|Винченцо Манджакапре|ITA|2012|летних}} |RD3-score04=16
|RD3-team05= |RD3-score05=22
|RD3-team06={{СпортсменОИ флаг 2|Уранчимэгийн Монх-Эрдэнэ|MGL|2012|летних}} |RD3-score06=23
|RD3-team07= |RD3-score07=13
|RD3-team08={{СпортсменОИ флаг 2|Денис Беринчик|UKR|2012|летних}} |RD3-score08=21
|RD4-team01={{СпортсменОИ флаг 2|Роньель Иглесиас|CUB|2012|летних}} |RD4-score01=15
|RD4-team02= |RD4-score02=8
|RD4-team03= |RD4-score03=21
|RD4-team04={{СпортсменОИ флаг 2|Денис Беринчик|UKR|2012|летних}} |RD4-score04=29
|RD5-team01=

Бокс на летних Олимпийских играх 2012